Li Yan (Tres Regnes), oficial militarista de Shu durant el període dels Tres Regnes
 Emperador Wuzong de Tang, el nom personal del qual era Li Yan
 Emperador Xizong de Tang, el nom original del qual era Li Yan
 Li Yan (Dinastia Ming), un dels subordinats de Li Zicheng
 Li Yan (futbolista de 1980), futbolista xinès jugant pel Shaanxi Baorong
 Li Yan (futbolista de 1984), futbolista xinès jugant pel Guangzhou Farmacèutic
 Li Yan (ciclista), ciclista xinès
 Li Yan (artista), artista xinès
 Li Yan (patinador de velocitat), patinador de velocitat xinès de pista curta
 Li Yan (voleibol), jugador xinès de voleibol
 Li Yan (jugador de billar), jugador de billar xinès